Der Scottish League Cup wurde 1946/47 zum 1. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 19. September 1946 und endete mit dem Finale am 5. April 1947 im Hampden Park von Glasgow. Das Finale wurden zwischen den Glasgow Rangers und dem FC Aberdeen ausgespielt. Die Rangers sicherten sich den Premierentitel durch einen 4:0-Sieg.

1. Runde/Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 19. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 19. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 21. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 21. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 21. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 21. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 21. September und 26. Oktober 1946.

|}

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 21. September und 26. Oktober 1946.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 1. März, die Rückspiele am 5. März 1947.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 22. März 1947.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1946/47 bei statto.com

1946/47
Fußballsaison 1946/47